Вартоп има више значења:

 Вартоп (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Вартоп (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Вартоп (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Општина Вартоп (Долж), општина у округу Долж у Румунији